A 2008-as Superbike világbajnokság február 23-án vette kezdetét és november 2-án végződött. A versenyzők bajnokságát az ausztrál Troy Bayliss nyerte, a gyártók között pedig a Ducati lett a bajnok.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Fordítás

További információk 

 worldsbk.com Hivatalos honlap

2008